Kanaal (waterweg), een aangelegde waterweg
 Het Kanaal, de zeestraat tussen Engeland en Frankrijk
 Kanaal (telecommunicatie), een transportweg en een transportmedium waarover informatie kan worden getransporteerd, bijvoorbeeld bij radio en televisie
 Kanaal (informatietheorie), informatietheoretische abstractie van een transportweg en een transportmedium
 Maag-darmstelsel, het spijsverteringskanaal
 Marskanalen, lijnen op de planeet Mars
 Channeling (new age), het ontvangen van boodschappen van een spiritueel medium
 Wortelkanaal, een kanaal in een tand of kies
 Kanaal of channel, een gebruikersaccount bij YouTube